Auguste d'Arenberg peut désigner :

 Auguste Louis Albéric d'Arenberg (1837-1924), homme politique français,
 Auguste Marie Raymond d'Arenberg (1753-1833), prince d'Arenberg, militaire au service de la France.

Maison d'Arenberg